chrystusowcy – wierni Kościoła Chrystusowego (jednego z wyznań protestanckich)
 chrystusowcy – członkowie rzymskokatolickiego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej
 chrystusowcy (hisz. Cristeros) – uczestnicy powstania Cristero w Meksyku, 1926-1929